

Арляново — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Арляново — присілок, Малопургинський район, Удмуртія

Дивись також 
 Арланово
 Арлян